Treitschke ist der Familienname folgender Personen:

 Curt Treitschke (1872–1946), deutscher Offizier und Militärkartograph
 Eduard Heinrich von Treitschke (1796–1867), königlich-sächsischer Generalleutnant
 Franz Adolph von Treitschke (1793–1848), Oberzollrat des Gründungsmitgliedes Sachsen im Deutschen Zollverein
 Georg Carl Treitschke (1783–1855), deutscher Jurist, Rechtsgelehrter und Schriftsteller
 Georg Friedrich Treitschke (1776–1842), deutscher Dramatiker, Theaterregisseur und Lepidopterologe (Schmetterlingskundler)
 Heinrich von Treitschke (1834–1896), deutscher Historiker, politischer Publizist und Reichstagsabgeordneter
 Heinrich Leo von Treitschke (1840–1927), sächsischer Offizier
 Karl Friedrich Treitschke (1746–1804), deutscher Jurist und Rechtswissenschaftler
 Richard Treitschke (1811–1883), deutscher Schriftsteller und Privatgelehrter

Siehe auch:
 Treitschke-Baumgarten-Kontroverse
 Gebrüder Treitschke